Termin Mn ima više značenja.

 Mangan, element
 Minesota, američka država